В соревнованиях по волейболу на Играх XXIX Олимпиады в Пекине приняли участие 12 мужских и 12 женских сборных. Сборные Китая на правах хозяев Олимпийских игр были освобождены от процедуры отбора, остальные команды, желавшие принять участие в олимпийских соревнованиях, должны были пройти многоступенчатую систему квалификации.

По итогам континентальных соревнований были определены участники Кубков мира среди мужчин и женщин, на которых были разыграны по три путёвки на Олимпийский турнир. По окончании Кубков мира региональные конфедерации Международной федерацией волейбола (FIVB) — Европейская (CEV), Африканская (CAVB), Южноамериканская (CSV), стран Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (NORCECA) — провели квалификационные турниры, победители которых также стали участниками Олимпийских игр. Завершающим этапом отбора на Игры стали мировые квалификационные турниры, организованные FIVB. На них были разыграны ещё 4 путёвки на Игры — для победителей трёх мужских турниров и призёров женского, а также для лучшей команды из конфедерации Азии и Океании (AVC), которая собственного квалификационного турнира не проводила.     

Ниже приведены результаты квалификации на Олимпийские игры-2008. Прописными буквами выделены команды, отобравшиеся в Пекин, полужирным шрифтом в предквалификационных турнирах CEV — команды, вышедшие в отборочный турнир CEV.

Мужчины

Кубок мира-2007 
18 ноября — 2 декабря 2007. Япония.

Отборочный турнир CEV

Предварительный раунд 
2007 год
 1 и 2 сентября. Бухарест (Румыния).  —  3:0 (25:12, 25:19, 25:16), 3:0 (25:13, 25:20, 25:16).
 1 и 8 сентября. Баку (Азербайджан), Оденсе (Дания).  —  0:3 (23:25, 29:31, 21:25), 0:3 (17:25, 15:25, 22:25).
 1 и 9 сентября. Подгорица (Черногория), Рига (Латвия).  —  3:1 (25:22, 25:18, 18:25, 25:23), 3:2 (25:23, 25:23, 22:25, 23:25, 21:19).
 1 и 9 сентября. Вена (Австрия), Линчёпинг (Швеция).  —  3:2 (25:21, 23:25, 25:20, 22:25, 16:14), 0:3 (10:25, 14:25, 23:25).

Победители стыковых матчей (Румыния, Дания, Черногория, Швеция) вышли в предквалфикационный раунд.

Предквалификационный раунд

Группа 1 
28 ноября — 2 декабря 2007. Сомбатхей (Венгрия).
 Подгруппа А

 28 ноября: Финляндия — Эстония 3:2 (25:21, 25:17, 21:25, 22:25, 15:9).
 29 ноября: Венгрия — Эстония 3:0 (25:19, 25:22, 25:21).
 30 ноября: Финляндия — Венгрия 3:0 (25:22, 25:19, 25:16).

Подгруппа В

 28 ноября: Бельгия — Дания 3:0 (28:26, 25:22, 25:20).
 29 ноября: Польша — Дания 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).
 30 ноября: Польша — Бельгия 3:0 (25:22, 25:18, 25:19).

 1/2 финала. 1 декабря. Финляндия — Бельгия 3:0 (25:21, 25:22, 26:24); Польша — Венгрия 3:1 (25:14, 25:18, 20:25, 25:17).
 Финал. 2 декабря. Польша — Финляндия 3:0 (25:20, 25:18, 27:25).

Группа 2 
28 ноября — 2 декабря 2007. Эвора (Португалия).
Подгруппа А

 28 ноября: Португалия — Чехия 3:2 (25:21, 19:25, 25:22, 20:25, 15:12).
 29 ноября: Чехия — Германия 3:2 (18:25, 24:26, 26:24, 25:23, 15:11).
 30 ноября: Германия — Португалия 3:0 (27:25, 27:25, 25:21).

Подгруппа В

 28 ноября: Швеция — Словакия 3:2 (28:26, 22:25, 30:28, 22:25, 16:14).
 29 ноября: Франция — Швеция 3:0 (25:23, 25:23, 26:24).
 30 ноября: Франция — Словакия 3:0 (25:15, 25:18, 25:21).

 1/2 финала. 1 декабря. Германия — Швеция 3:0 (25:19, 25:11, 25:21); Чехия — Франция 3:0 (25:19, 25:20, 25:14).
 Финал. 2 декабря. Германия — Чехия 3:2 (25:22, 21:25, 25:17, 22:25, 15:13).

Группа 3 
28 ноября — 2 декабря 2007. Катания (Италия).
Подгруппа А

 28 ноября: Италия — Черногория 3:0 (25:18, 25:19, 25:21).
 29 ноября: Италия — Хорватия 3:2 (26:24, 25:22, 20:25, 20:25, 20:18).
 30 ноября: Хорватия — Черногория 3:1 (22:25, 25:22, 25:13, 28:26).

Подгруппа В

 28 ноября: Нидерланды — Румыния 3:0 (26:24, 25:18, 25:19).
 29 ноября: Нидерланды — Греция 3:0 (25:19, 28:26, 25:19).
 30 ноября: Греция — Румыния 3:1 (21:25, 25:22, 25:21, 25:15).

 1/2 финала. 1 декабря. Италия — Греция 3:0 (25:15, 25:19, 25:19); Нидерланды — Хорватия 3:0 (25:22, 25:18, 27:25).
 Финал. 2 декабря. Италия — Нидерланды 3:2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:13).

Финальный раунд 
7—13 января 2008. Измир (Турция).

Участники —  (команда страны-организатора),  (бронзовый призёр чемпионата Европы-2007),  (по итогам Кубка мира — 5-е место), , , , ,  (лучшие команды предквалификационного раунда). 

Группа А

 7 января: Италия — Нидерланды 3:0 (29:27, 25:18, 25:10); Испания — Польша 3:2 (19:25, 25:22, 26:28, 25:21, 15:11).
 8 января: Польша — Италия 3:0 (25:20, 26:24, 25:21).
 9 января: Испания — Италия 3:2 (25:21, 13:25, 19:25, 25:19, 15:12); Нидерланды — Польша 3:2 (19:25, 25:23, 25:19, 16:25, 15:13).
 10 января: Нидерланды — Испания 3:1 (26:24, 22:25, 25:19, 25:17).
 
 Группа В

 7 января: Финляндия — Турция 3:2 (32:34, 25:18, 22:25, 25:22, 15:12).
 8 января: Сербия — Финляндия 3:0 (26:24, 25:23, 25:18); Германия — Турция 3:2 (25:20, 17:25, 21:25, 25:19, 15:12).
 9 января: Германия — Сербия 3:2 (25:22, 24:26, 22:25, 25:19, 15:11).
 10 января: Финляндия — Германия 3:0 (25:23, 25:15, 25:16); Сербия — Турция 3:1 (22:25, 25:21, 25:23, 25:15).

 1/2 финала. 12 января. Испания — Финляндия 3:1 (25:22, 21:25, 25:16, 25:16); Сербия — Нидерланды 3:0 (25:23, 27:25, 25:21).
 Финал. 13 января. СЕРБИЯ — Испания 3:2 (24:26, 16:25, 25:19, 25:15, 17:15).

Отборочный турнир CSV 
3—7 января 2008. Формоса (Аргентина) 

 3 января: Парагвай — Чили 3:2 (25:27, 25:14, 18:25, 26:24, 15:10); Аргентина — Уругвай 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).
 4 января: Чили — Уругвай 3:0 (25:22, 25:20, 25:19); Венесуэла — Парагвай 3:0 (25:9, 25:19, 25:13).
 5 января: Венесуэла — Чили 3:0 (25:16, 25:20, 25:21); Аргентина — Парагвай 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).
 6 января: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:17, 25:16, 25:18); Аргентина — Чили 3:0 (25:14, 25:14, 25:18).
 7 января: Парагвай — Уругвай 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16); Венесуэла — Аргентина 3:1 (22:25, 25:23, 25:20, 25:16).

Отборочный турнир NORCECA 
6—11 января 2008. Кагуас (Пуэрто-Рико)
 Группа А

 6 января: США — Доминиканская Республика 3:0 (25:13, 25:19, 25:19); Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0 (25:13, 25:12, 25:19).
 7 января: США — Барбадос 3:0 (25:14, 25:10, 25:16); Пуэрто-Рико — Доминиканская Республика 3:0 (28:26, 25:21, 38:36).
 8 января: Доминиканская Республика — Барбадос 3:0 (25:19, 25:19, 25:17); США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:21, 25:23, 25:22).

 Группа В

 6 января: Канада — Тринидада и Тобаго 3:0 (25:9, 25:14, 25:15); Куба — Мексика 3:0 (25:19, 25:23, 25:20).
 7 января: Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:20, 25:13, 25:11); Канада — Куба 3:1 (25:23, 19:25, 26:24, 25:20).
 8 января: Куба — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:13, 25:8, 25:15); Канада — Мексика 3:0 (25:21, 25:19, 26:24).

 1/4 финала. 9 января. Куба — Доминиканская Республика 3:0 (25:15, 25:21, 25:23); Пуэрто-Рико — Мексика 3:2 (25:23, 30:28, 22:25, 19:25, 15:11).
 Полуфиналы за 5—8-е места. 10 января. Мексика — Барбадос 3:0 (25:13, 25:15, 25:17); Доминиканская Республика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:17, 25:22, 28:26).
 За 7-е место. 11 января. Тринидад и Тобаго — Барбадос 3:2 (23:25, 25:18, 25:19, 20:25, 15:11).
 За 5-е место. 11 января. Мексика — Доминиканская Республика 3:1 (22:25, 25:21, 25:20, 25:20).
 Полуфиналы за 1—4-е места. 10 января. США — Куба 3:0 (25:22, 27:25, 25:18); Пуэрто-Рико — Канада 3:0 (41:39, 25:21, 25:19).
 За 3-е место. 11 января. Куба — Канада 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:23).
 Финал. 11 января. США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).

Отборочный турнир CAVB 
3—9 февраля 2008. Дурбан (ЮАР)
 Группа А

 3 февраля: Алжир — Нигерия 3:0 (25:19, 25:13, 25:20); Камерун — ЮАР 3:0 (25:17, 25:19, 25:22).
 4 февраля: Камерун — Руанла 3:0 (25:18, 25:15, 25:17); ЮАР — Нигерия 3:2 (25:20, 18:25, 25:19, 26:28, 15:10).
 5 февраля: Нигерия — Руанда 3:1 (17:25, 25:22, 25:23, 25:17); Алжир — ЮАР 3:0 (25:18, 25:20, 26:24).
 6 февраля: Алжир — Руанда 3:0 (25:17, 25:19, 25:17); Камерун — Нигерия 3:0 (25:22, 25:18, 25:21).
 7 февраля: Алжир — Камерун 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:19); ЮАР — Руанда 3:1 (25:21, 25:22, 30:32, 31:29).

 Группа В

 3 февраля: Габон — Мозамбик 3:0 (25:16, 25:23, 25:22); Тунис — Марокко 3:0 (25:18, 25:20, 25:16).
 4 февраля: Марокко — Мозамбик 3:0 (25:16, 25:15, 25:12); Египет — Тунис 3:2 (27:25, 29:27, 20:25, 23:25, 16:14).
 5 февраля: Египет — Габон 3:0 (25:14, 25:21, 25:10); Тунис — Мозамбик 3:0 (25:13, 25:9, 25:12).
 6 февраля: Марокко — Габон 3:0 (25:11, 25:19, 25:13); Египет — Мозамбик 3:0 (25:11, 25:12, 25:18).
 7 февраля: Тунис — Габон 3:0 (25:15, 25:15, 25:15); Египет — Марокко 3:0 (25:21, 25:17, 25:21).

 1/2 финала. 8 февраля. Алжир — Тунис 3:2 (22:25, 25:22, 25:22, 20:25, 15:8); Египет — Камерун 3:1 (19:25, 25:23, 25:21, 28:26).
 За 3-е место. 9 февраля. Камерун — Тунис 3:2 (20:25, 22:25, 25:18, 25:22, 16:14).
 Финал. 9 февраля. ЕГИПЕТ — Алжир 3:2 (26:24, 25:20, 25:27, 22:25, 15:9).

Межконтинентальный отборочный турнир

Группа А 
23—25 мая 2008. Дюссельдорф (Германия)

 23 мая: Германия — Тайвань 3:0 (25:18, 25:13, 25:17); Куба — Испания 3:1 (25:18, 18:25, 25:20, 25:17).
 24 мая: Испания — Тайвань 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:20); Германия — Куба 3:2 (24:26, 21:25, 25:21, 25:18, 15:13).
 25 мая: Куба — Тайвань 3:0 (25:14, 25:18, 25:16); Германия — Испания 3:2 (25:23, 25:23, 23:25, 22:25, 15:10).

Группа В 
30 мая — 1 июня 2008. Эшпинью (Португалия)

 30 мая: Португалия — Индонезия 3:0 (25:23, 25:17, 25:21); Польша — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 25:18, 25:14).
 31 мая: Польша — Индонезия 3:0 (25:20, 25:17, 25:23); Португалия — Пуэрто-Рико 3:1 (25:15, 22:25, 25:11, 25:18).
 1 июня: Пуэрто-Рико — Индонезия 3:0 (25:21, 25:21, 25:22); Польша — Португалия 3:0 (25:21, 25:19, 26:24).

Группа С (турнир FIVB и AVC) 
31 мая — 8 июня 2008. Токио (Япония)

 31 мая: Австралия — Таиланд 3:0 (25:12, 25:15, 25:14); Аргентина — Южная Корея 3:1 (16:25, 25:23, 25:23, 27:25); Алжир — Иран 3:2 (35:37, 18:25, 25:21, 27:25, 19:17); Италия — Япония 3:2 (25:20, 28:30, 28:30, 35:33, 15:7).
 1 июня: Алжир — Таиланд 3:0 (25:23, 25:21, 25:15); Австралия — Аргентина 3:0 (25:16, 25:20, 25:18); Италия — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:17, 25:21); Япония — Иран 3:1 (25:19, 25:17, 23:25, 25:22).
 3 июня: Аргентина — Алжир 3:0 (25:18, 26:24, 27:25); Италия — Австралия 3:0 (25:17, 25:9, 25:16); Иран — Таиланд 3:1 (19:25, 25:15, 25:23, 25:14); Япония — Южная Корея 3:1 (25:21, 21:25, 25:23, 25:19).
 4 июня: Аргентина — Иран 3:1 (25:27, 27:25, 25:19, 25:9); Южная Корея — Австралия 3:2 (27:29, 25:21, 21:25, 25:20, 15:10); Италия — Алжир 3:0 (25:15, 25:21, 25:20); Япония — Таиланд 3:0 (25:23, 25:14, 25:16).
 6 июня: Аргентина — Таиланд 3:0 (25:15, 25:20, 25:16); Италия — Иран 3:0 (25:16, 25:20, 25:18); Южная Корея — Алжир 3:0 (25:9, 25:19, 25:17); Япония — Австралия 3:0 (25:22, 28:26, 29:27).
 7 июня: Южная Корея — Иран 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 25:22); Австралия — Алжир 3:1 (25:22, 25:19, 18:25, 25:20); Италия — Таиланд 3:0 (25:19, 25:19, 26:24); Япония — Аргентина 3:2 (26:28, 25:13, 25:19, 17:25, 20:18).
 8 июня: Южная Корея — Таиланд 3:1 (25:18, 20:25, 25:18, 25:21); Иран — Австралия 3:0 (25:18, 25:16, 25:23); Италия — Аргентина 3:2 (25:19, 25:19, 22:25, 21:25, 15:5); Япония — Алжир 3:0 (25:20, 25:13, 25:18).

Женщины

Кубок мира-2007 
2—16 ноября 2007. Япония.

Отборочный турнир CEV

Предквалификационный раунд

Группа 1 
7—11 ноября 2007. Эйндховен (Нидерланды).

 7 ноября: Нидерланды — Чехия 3:0 (25:20, 25:14, 25:13); Украина — Венгрия 3:0 (25:15, 25:20, 25:16).
 8 ноября: Нидерланды — Венгрия 3:0 (25:6, 25:16, 25:4); Украина — Азербайджан 3:0 (25:22, 25:17, 25:21).
 9 ноября: Азербайджан — Венгрия 3:2 (25:23, 25:15, 18:25, 14:25, 15:10); Украина — Чехия 3:1 (26:24, 22:25, 25:18, 25:16).
 10 ноября: Нидерланды — Украина 3:0 (25:13, 25:23, 25:21); Чехия — Азербайджан 3:1 (25:14, 21:25, 25:20, 25:17).
 11 ноября: Нидерланды — Азербайджан 3:1 (25:20, 15:25, 25:17, 25:22); Чехия — Венгрия 3:1 (25:18, 22:25, 25:16, 25:16).

Группа 2 
7—11.11.2007. Габрово (Болгария).

 7 ноября: Румыния — Бельгия 3:0 (25:14, 25:20, 25:7); Болгария — Белоруссия 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).
 8 ноября: Румыния — Белоруссия 3:0 (25:16, 25:11, 25:21); Словакия — Болгария 3:1 (25:23, 18:25, 25:21, 25:21).
 9 ноября: Румыния — Словакия 3:0 (25:13, 25:18, 25:20); Белоруссия — Бельгия 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).
 10 ноября: Словакия — Бельгия 3:1 (25:23, 24:26, 25:23, 25:22); Болгария — Румыния 3:2 (25:20, 22:25, 25:21, 17:25, 15:8).
 11 ноября: Белоруссия — Словакия 3:1 (33:35, 25:20, 25:21, 25:21); Болгария — Бельгия 3:0 (25:17, 25:22, 25:14).

Группа 3 
7—11 ноября 2007. Анкара (Турция).

 7 ноября: Турция — Хорватия 3:0 (25:19, 25:17, 25:19); Испания — Франция 3:0 (25:22, 25:13, 25:22).
 8 ноября: Турция — Франция 3:0 (28:26, 25:22, 25:21); Хорватия — Австрия 3:0 (25:12, 25:15, 25:8).
 9 ноября: Франция — Австрия 3:2 (25:16, 25:13, 22:25, 23:25, 15:9); Турция — Испания 3:0 (25:23, 25:15, 25:21).
 10 ноября: Хорватия — Франция 3:0 (25:20, 25:22, 25:20); Испания — Австрия 3:0 (25:16, 25:14, 25:17).
 11 ноября: Хорватия — Испания 3:1 (16:25, 25:17, 26:24, 25:17); Турция — Австрия 3:0 (25:11, 25:18, 25:10).

Финальный раунд 
15—20 января 2008. Халле (Германия).

Участники —  (команда страны-организатора),  (бронзовый призёр чемпионата Европы-2007), ,  (по итогам Кубка мира — 5-е и 6-е места), , , ,  (лучшие команды предквалификационного раунда). 

 Группа А

 15 января: Румыния — Хорватия 3:2 (21:25, 25:14, 22:25, 25:23, 15:5).
 16 января: Россия — Хорватия 3:0 (25:19, 25:15, 25:12); Сербия — Румыния 3:2 (25:27, 23:25, 25:22, 25:15, 15:11).
 17 января: Сербия — Хорватия 3:1 (23:25, 25:21, 25:18, 25:22); Россия — Румыния 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:14).
 18 января: Россия — Сербия 3:1 (25:17, 23:25, 32:30, 25:20).

 Группа В

 15 января: Германия — Турция 3:0 (25:20, 26:24, 25:19); Польша — Нидерланды 3:1 (25:17, 30:28, 16:25, 25:20).
 16 января: Польша — Германия 3:2 (22:25, 25:21, 14:25, 25:19, 15:8).
 17 января: Турция — Нидерланды 3:1 (16:25, 25:19, 27:25, 25:19).
 18 января: Польша — Турция 3:1 (27:29, 25:16, 28:26, 25:20); Нидерланды — Германия 3:1 (22:25, 27:25, 25:15, 25:23).

 1/2 финала. 19 января. Россия — Германия 3:0 (25:15, 25:23, 25:17); Польша — Сербия 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22).
 Финал. 20 января. РОССИЯ — Польша 3:2 (25:23, 25:22, 11:25, 22:25, 15:12).

Отборочный турнир NORCECA 
17—22 декабря 2007. Монтеррей (Мексика)
 Группа А

 17 декабря: Куба — Канада 3:0 (25:20, 25:23, 25:23).
 18 декабря: Канада — Пуэрто-Рико 3:2 (25:22, 25:21, 22:25, 18:25, 16:14).
 19 декабря: Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (23:25, 25:15, 25:20, 27:25).

 Группа В

 17 декабря: Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:12, 25:14, 25:15).
 18 декабря: Доминиканская Республика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:9, 25:12, 25:15).
 19 декабря: Доминиканская Республика — Мексика 3:0 (25:20, 25:15, 25:18).

 1/4 финала. 20 декабря. Канада — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:12, 25:13, 25:14); Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:19, 25:23, 25:22).
 За 5-е место. 21 декабря. Мексика — Тринидад и Тобаго 3:0 (25:23, 25:19, 25:13).
 Полуфиналы. 21 декабря. Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 25:19, 25:12); Канада — Доминиканская Республика 3:0 (27:25, 25:17, 25:19).
 За 3-е место. 22 декабря. Пуэрто-Рико — Доминиканская Республика 3:2 (25:22, 25:23, 23:25, 15:25, 22:20).
 Финал. 22 декабря. КУБА — Канада 3:0 (25:19, 25:9, 25:18).

Отборочный турнир CSV 
3—7 января 2008. Лима (Перу) 

 3 января: Венесуэла — Парагвай 3:0 (25:15, 25:12, 26:24); Перу — Боливия 3:0 (25:10, 25:7, 25:8).
 4 января: Уругвай — Парагвай 3:1 (23:25, 25:19, 25:12, 25:18); Венесуэла — Боливия 3:1 (25:6, 25:16, 21:25, 25:11).
 5 января: Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:12, 25:20, 25:17); Перу — Парагвай 3:0 (25:8, 25:8, 25:15).
 6 января: Парагвай — Боливия 3:1 (25:15, 25:14, 22:25, 25:16); Перу — Уругвай 3:0 (25:17, 25:15, 25:15).
 7 января: Уругвай — Боливия 3:1 (25:12, 25:12, 21:25, 25:14); Венесуэла — Перу 3:2 (25:22, 25:27, 25:22, 22:25, 15:12).

Отборочный турнир CAVB 
22—26 января 2008. Блида (Алжир)

 22 января: Кения — Сенегал 3:0 (25:14, 25:9, 25:16); Алжир — Камерун 3:0 (25:17, 25:18, 25:14).
 23 января: Камерун — ЮАР 3:0 (25:16, 25:23, 25:8); Алжир — Кения 3:0 (25:15, 25:21, 25:13).
 24 января: Кения — ЮАР 3:0 (25:14, 25:13, 25:16); Алжир — Сенегал 3:1 (25:12, 25:13, 22:25, 25:13).
 25 января: Камерун — Сенегал 3:1 (25:21, 25:16, 21:25, 25:21); Алжир — ЮАР 3:0 (25:12, 25:10, 25:18).
 26 января: Сенегал — ЮАР 3:0 (25:15, 25:20, 25:18); Кения — Камерун 3:0 (25:23, 25:19, 25:17).

Межконтинентальный и азиатский отборочный турнир 
17—25.05.2008. Токио (Япония)

 17 мая: Доминиканская Республика — Таиланд 3:0 (26:24, 25:22, 26:24); Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:1 (25:22, 25:16, 21:25, 25:21); Сербия — Казахстан 3:1 (25:19, 25:12, 23:25, 25:14); Япония — Польша 3:1 (25:20, 27:25, 19:25, 25:17).
 18 мая: Сербия — Доминиканская Республика 3:1 (23:25, 27:25, 25:21, 25:20); Южная Корея — Таиланд 3:2 (25:20, 28:26, 14:25, 21:25, 18:16); Польша — Казахстан 3:0 (25:20, 25:15, 25:19); Япония — Пуэрто-Рико 3:1 (25:20, 25:18, 17:25, 26:24).
 20 мая: Таиланд — Пуэрто-Рико 3:0 (25:20, 25:20, 25:20); Сербия — Южная Корея 3:0 (25:23, 25:23, 25:19); Польша — Доминиканская Республика 3:1 (23:25, 25:19, 25:17, 25:23); Япония — Казахстан 3:0 (25:21, 33:31, 25:21).
 21 мая: Сербия — Таиланд 3:0 (25:16, 25:23, 25:15); Пуэрто-Рико — Казахстан 3:2 (25:19, 25:15, 22:25, 23:25, 15:13); Польша — Южная Корея 3:0 (25:16, 25:19, 25:16); Япония — Доминиканская Республика 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:21).
 23 мая: Доминиканская Республика — Казахстан 3:0 (25:20, 25:22, 25:17); Сербия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:12, 25:18, 25:18); Польша — Таиланд 3:1 (18:25, 25:14, 25:19, 25:23); Япония — Южная Корея 3:1 (25:20, 25:19, 21:25, 25:13).
 24 мая: Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 25:14, 25:18); Польша — Сербия 3:2 (25:18, 25:14, 18:25, 22:25, 15:10); Казахстан — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:21, 25:21); Япония — Таиланд 3:2 (28:30, 25:14, 25:27, 25:21, 15:11).
 25 мая: Доминиканская Республика — Южная Корея 3:1 (17:25, 25:20, 25:19, 25:15); Казахстан — Таиланд 3:1 (13:25, 25:18, 25:14, 25:21); Польша — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:22, 25:22); Сербия — Япония 3:2 (19:25, 21:25, 25:19, 25:19, 19:17).

Ссылки 
 Результаты квалификации женских команд 
 Результаты квалификации мужских команд 

Волейбол на Олимпийских играх
2007 год в волейболе
2008 год в волейболе